дос Анжос () — прізвище португальського походження. Відомі носії:
 Кассіо Альбукерке дос Анжос — бразильський футболіст
 Еліо дос Анжос — бразильський футболіст
 Карлос Альберто Карвальйо дос Анжос Жуніор — бразильський футболіст